WEITERLEITUNG Superintendent